Ibogo peut désigner :

Toponymie 
 Ibogo ou Ibolgo, un village du département et la commune rurale de Niaogho dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Ibogo, un village du département et la commune rurale de Boudry dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités